Unità Popolare – coalizione politica cilena
Unità Popolare – partito politico greco
Unità Popolare – partito politico italiano
Unità Popolare – coalizione politica uruguaiana
Candidatura di Unità Popolare – partito politico spagnolo
Movimento dell'Unità Popolare – partito politico tunisino
Partito dell'Unità Popolare – partito politico tunisino